Tonkin, auch Tongking, steht für

 den nördlichsten Teil von Vietnam, siehe Tonkin

Tonkin ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Tonkin (1922–1992), australischer Rugby-Union-Spieler
 Bert Tonkin (1912–2007), australischer Badmintonspieler
 Derek Tonkin (* 1929), britischer Diplomat
 Humphrey Tonkin (* 1939), britischer Esperantist, Professor für englische Literatur
 Peter Tonkin (* 1948), australischer Schwimmer
 Phoebe Tonkin (* 1989), australische Schauspielerin

Siehe auch:
 Tonkin Island, Insel vor der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika
 Tonkin-Linie
 Tonkin-Resolution
 Tonkinrohr
 Tonkin-Schwarzlangur
 Tonkin-Stumpfnase
 Tonkin-Zwischenfall